Pasubio ima više značenja:
 Pasubio, Milano
 Pasubio, Treviso